Klein Martijn (borg),  een borg bij Harkstede
 Klein Martijn (wijk), een wijk van de stad Groningen